ADK ima više značenja.
 Adenozin kinaza, enzim
 Adenilat kinaza, enzim